Nos années pension est le premier album studio de la série Nos années pension. Il est commercialisé le , seulement en France. L'album comporte 14 titres, dont 7 chansons et 7 petites ballade d'environ 1 minute. Les chansons sont interprétées par Joséphine Jobert et Lilly-Fleur Pointeaux, qui sont également, dans la série, les interprètes des chansons. L'album est la bande originale de la saison 1 de la série.

Développement

Titres de l'album

Historique de sortie

Commentaires

Liens externes 
 
 

Album de pop rock
Bande originale de série télévisée
Album musical sorti en 2007